Spojení písmene E a číslice 65 může mít různé významy:

 Evropská silnice E65
 Nokia E65
 BMW řady 7 (E65)